Elgie est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1933), joueur de cricket sud-africain
Goldwin Corlett Elgie (1896-1975), homme politique canadien de l'Ontario
 

Homonymie de patronyme